S67 ou S-67 peut faire référence à:
 Écrasement du poignet et de la main, d’après la classification internationale des maladies ;
 Sikorsky S-67 Blackhawk, un prototype d’hélicoptère d'attaque américain.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres